Bogovići est un toponyme qui peut désigner :
Bogovići, une localité de Bosnie-Herzégovine située sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Bogovići, une localité de Croatie située dans la municipalité de Malinska-Dubašnica, comitat de Primorje-Gorski Kotar.